Resident Patient – powieść o Sherlocku Holmesie.
 The Resident Patient (album) – mixtape członka Wu-Tang Clan Inspectah Decka.
 The Resident Patient 2 – mixtape członka Wu-Tang Clan Inspectah Decka.

en:Resident Patient